Mansion House peut faire référence à :
 Mansion House (Cardiff)
 Mansion House (Dublin)
 Mansion House (Doncaster)
 Mansion House (Londres)
 Mansion House (Newport)
 Mansion House (Swansea)
 Mansion House (York)
 Mansion House (Baguio)
 Mansion House (métro de Londres)